Неббиоло () — технический (винный) сорт чёрного винограда, используемый в Пьемонте для производства красных вин, в том числе таких знаменитых, как бароло и барбареско. 

Относится к эколого-географической группе западноевропейских сортов винограда. Название этого сорта происходит от слова «туман» (nebbia) и связано либо с поздним вызреванием виноградных гроздей (их собирают осенью, когда виноградники по утрам окутывает густой туман), либо с тусклой плёнкой на ягодах. В монастырских документах впервые этот сорт зарегистрирован на северо-западе Италии в 1303 году.

Родина и основной регион выращивания этого сорта винограда — итальянский Пьемонт: провинции Бьелла, Верчелли, Кунео (особенно районы Ланге и Роэро), Новара и Турин. Многие виноградники неббиоло — под охраной ЮНЕСКО в составе объекта всемирного наследия «Виноградники Ланге — Роэро и Монферрата».

Сила роста лозы средняя. Лист средний, пятилопастный, реже трехлопастные.  Нижняя поверхность листа сильно покрыта опушением. Гроздь средняя удлинённо-коническая. Ягоды средней величины, округлые, фиолетовые.  Относится к сортам позднего периода созревания. Вызревает только в наиболее благоприятных местах.

Несмотря на все попытки культивировать неббиоло в других странах мира, он так и не смог «прижиться» за пределами Пьемонта. В других странах неббиоло даёт серые, жидкие и безликие вина. Долго вызревающий, он набирает максимальное количество сахара, кислот и танинов в родном регионе, где даёт плотные, насыщенные вина с широкой палитрой ароматов и выверенным балансом. Для ароматики вин из неббиоло свойственны смолистые тона, роза и фиалка. 

Несмотря на высокое содержание танинов, вина из неббиоло отнюдь не тёмные (что обычно свойственно высокотанинным винам). Например, цвет молодого бароло — вишнёво-рубиновый, прозрачный, с гранатовыми оттенками.

Источники 
 
 
 Oz Clark & Margaret Rand. Grapes and Wines. Time Warner Books, 2003. ISBN 0-316-72653-2.

Ссылки 
 Описание из «Энциклопедии виноградарства»
 Описание сорта Неббиоло на сайте «Вина Италии»

Пьемонт